Сент-Ора́нс-Казо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Мьелан. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32363.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 33 км к юго-западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 124 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 69 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 48 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 48 активных жителей работали 41 человек (23 мужчины и 18 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 21 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер